Le bœuf sur le toit (deutsch Der Ochse auf dem Dach) steht für:

 Le bœuf sur le toit (Milhaud), Orchesterfantasie von Darius Milhaud
 Le Bœuf sur le Toit (Kabarett), Musikkabarett in Paris